Diessner (Dießner) är ett efternamn, som burits av bland andra:
Bernd Diessner 
Jörg Diessner
 Ullrich Dießner, östtysk roddare
 Walter Dießner, östtysk roddare

Tyska efternamn